Une varenne (attesté d'abord en 1268) signifie « domaine de chasse réservé », puis désigne « une terre inculte où l'on fait paître le bétail ». Cela peut vouloir dire aussi « assez bonne terre arable et limoneuse ». La forme varenne est d'origine dialectale, de Normandie, principalement, au nord de la ligne Joret et plus spécifiquement au nord de l'isoglosse v- (ancien w-) / g(u)-. Au sud de cette isoglosse, qui inclus le domaine du français central, on rencontre le type garenne qui a pris généralement un autre sens. Plus au nord et à l'est, on trouve également la forme warenne en picard, champenois et bas-lorrain. Ces trois variantes graphiques ou phonétiques remontent à un ou deux étymons seulement, à savoir : le germanique *warinna, dérivé de *warôn « garer » ou / et du gaulois *varrenna dérivé de *varros « poteau ». Ces mots ne sont pas attestés formellement mais postulés par l'existence de cognats dans des langues bien documentées. L'étymon gaulois pourrait expliquer les type Varenne et Varennes du reste du domaine d'oïl, du domaine francoprovençal et du domaine d'oc, sans influence du germanique sur la consonne initiale v-. Il a pu se confondre avec le suivant, c'est-à-dire le nom de cours d'eau.

L'étymologie est en effet différente pour l'hydronyme (nom de rivière ou de ruisseau) Varenne (et les toponymes qui constituent des transferts du nom de cours de d'eau) car il est basé sur le thème hydronymique ver- / var- « eau, rivière » et qui se retrouve dans les noms de la Vire et du Var. Il s'est parfois confondu avec le précédent, ex : Warenne.

Patronyme 

 Guillaume Fouquet de la Varenne (1560 - 1616), homme d'Etat français, contrôleur des postes ;
 Guillaume Fouquet de la Varenne (évêque) (1585-1621) ;
 François Pierre de La Varenne (1618-1678), cuisinier français ;
 Jean-Charles-Bénigne Varenne de Fenille (1780-1848), homme politique français ;
 Philibert-Charles-Marie Varenne de Fenille (1730-1794), agronome français ;
 Henri Varenne (1860-1933), sculpteur et décorateur français ;
 Alexandre Varenne (1870-1947), journaliste et homme politique français ;
 Jean Varenne (1878-1927), homme politique français ;
 Henri Varenne (1860-1933), sculpteur et décorateur français ;
 Jean Varenne (1926-1997), spécialiste français de l'hindouisme ;
 Alex Varenne (1939-2020), dessinateur français ;
 Antonin Varenne (1973-), écrivain français ;
 Georges Varenne (1896-1942), instituteur communiste, résistant français de l'Yonne.

Toponyme 

 La Varenne, commune du département de Maine-et-Loire, région Pays de la Loire ;
 La Varenne, hameau de la commune de Ver-lès-Chartres, département d'Eure-et-Loir, région Centre-Val de Loire ;
 Varenne-l'Arconce, commune du département de Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Varenne-Saint-Germain, commune du département de Saône-et-Loire, région Bourgogne ;
 La Varenne-Saint-Hilaire, ancien village rattaché depuis 1791 à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, département du Val-de-Marne, région Île-de-France ;
 Varennes-sur-Allier, commune du département de lAllier, région Auvergne ;
 La Varenne, hameau de la commune La Motte Saint-Jean, près de Digoin, Saône-et-Loire, région Bourgogne ;
 Varennes-sur-Tèche, commune de lAllier, région Auvergne.
On retrouve ce nom également dans : 
 Varennes-Changy, commune du département du Loiret, fusion entre les communes de Varennes-en-Gâtinais et Changy depuis 1971;
 Grézieu-la-Varenne,  commune du département du Rhône, région Rhône-Alpes ;
 Saint-Étienne-la-Varenne, commune du département du Rhône, région Rhône-Alpes ;
 Saint-Rémy-la-Varenne, commune du département de Maine-et-Loire, région Pays de la Loire ;
 Vernet-la-Varenne, commune du département du Puy-de-Dôme, région Auvergne.

Cours d'eau 
 La Varenne, rivière de la Mayenne et de l'Orne.
 La Varenne, rivière de la Seine-Maritime.

Autres 
 Varenne, cheval de course italien né en 1995.
 Rue de Varenne, rue du  de Paris.
 Varenne, station du métro de Paris.
 Fondation Varenne, une fondation pour la promotion et valorisation des métiers du journalisme. Créée en hommage à Alexandre Varenne.

Notes et références

Voir aussi 
 
 La Garenne

Patronyme français